Borth steht für folgende Orte:

 Borth, Ortsteil in der niederrheinischen Stadt Rheinberg, Deutschland
 Borth (Wales), Ort in Ceredigion, Wales, Vereinigtes Königreich
 Borth (Wisconsin), Ort im Waushara County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Borth ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Borth (* 1948), deutscher Sprinter
 Frank Borth (1918–2009), US-amerikanischer Comic-Künstler
 Karl Borth (1886–1968), deutscher Sportjournalist
 Michelle Borth (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Bord
 Bort